Fabio Fognini e Robert Lindstedt erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Alexander Peya e Rajeev Ram hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Nikola Mektić e Nicholas Monroe con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Nicholas Monroe (finalisti)
  Alexander Peya /  Rajeev Ram (campioni)

 Marcelo Melo /  Alexander Zverev (quarti di finale, ritirati)
 Wesley Koolhof /  Artem Sitak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2017 (ATP)